Crouch puede referirse a:

 Crouch (Idaho), Estados Unidos
 Crouch (Swale), Kent, Inglaterra
 Crouch (Tonbridge and Malling), Kent, Inglaterra
 Río Crouch, Essex, Inglaterra
 Peter Crouch, un futbolista inglés